End of Me – singolo del 2005 di Marion Raven
End of Me – singolo del 2010 degli Apocalyptica
End of Me – singolo del 2014 degli A Day to Remember